Le Noyer est un toponyme qui peut désigner :

 Le Noyer (Hautes-Alpes), commune française du département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Le Noyer (Cher), commune française  du département du Cher, en région Centre-Val de Loire ;
 Le Noyer (Savoie), commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Le Noyer-en-Ouche, commune française du département de l'Eure, en région Normandie.

Voir aussi 
 
 Novion-Porcien